Kabelwerk steht für folgende Unternehmen:

 Kabelwerk Oberspree im Ortsteil Oberschöneweide, Berlin
 Vogtländisches Kabelwerk in der Stadt Plauen, Vogtlandkreis, Sachsen
 Kabelwerk Eupen in der Stadt Eupen, Provinz Lüttich, Belgien
 Kabelwerke Brugg, früherer Name der Brugg Group in der Stadt Brugg, Kanton Aargau
 Kabelwerk Dr. Cassirer und Co. AG, ehemaliges Unternehmen im Ortsteil Hakenfelde, Berlin
 Kabelwerk Wien-Meidling, ehemaliger Unternehmensstandort und heutiger Stadtteil von Wien